Пелікан — птах.

Топонім

Пелікан — місто, штат Аляска
 Пелікан — місто, штат Вісконсин

Астрономія 
 Туманність Пелікан

Геральдика 
 Пелікан (геральдика)
 Пелікан (герб)

Техніка 
  79К6 «Пелікан» —  радіолокаційна станція.

Прізвище 
 Пелікан Борис Олександрович — одеський міський голова в 1913-17 роках.